Олександр Володимирович Мельник:
 Мельник Олександр Володимирович — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Мельник Олександр Володимирович ( 1958) — російський кінорежисер і сценарист, член гільдії кінорежисерів Росії.